Daniel Carnevali (né en 1946), footballeur argentin
 Davide Carnevali (né en 1981), auteur dramatique italien
 Jean-Albert Carnevali (né en 1993), coureur cycliste belge